Итапиранга (Амазонас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас.
 Итапиранга (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.